Назив Стоговци може се односити на:

 Стоговци (Апаче), насељено мето у општини Апаче, Република Словенија
 Стоговци (Мајшперк), насељено мето у општини Мајшперк, Република Словенија